Ku (区), traduzido como bairro ou distrito, é uma subdivisão de uma das cidades do Japão que é grande o suficiente para ter sido designada por decreto do governo. Os bairros são utilizados para subdividir cada ("cidade designada"). Os 23 bairros especiais de Tóquio tem um status semi-municipal, e não são a mesma coisa que as outras entidades mencionadas como ku, embora os seus predecessores o fossem.

O bairros do Japão são entidades locais diretamente controladas pelo governo municipal. Estes lidam com funções administrativas, tais como o registro koseki, seguro de saúde, e tributação sobre a propriedade. Muitos bairros têm organizações filiadas residentes para uma série de tarefas, embora estes não tenham qualquer autoridade legal.

Lista de bairros

Distritos especiais de Tóquio 
Os ku especiais de Tóquio não são distritos normais, mas sim uma unidade administrativa regida semelhante a cidades.

Subdivisões do Japão